Дути () — многозначный термин.

Фамилия 
  (1912—1998) — австралийский политик.
 Дути, Джон Фирмингер (1845—1922) — британский (английский) ботаник.
  (род. 1997) — шотландский футболист.

Топоним 
 Дути — залив на острове Шри-Ланка.